Păulești désigne plusieurs localités dans les pays de langue roumaine.



Communes 
 Păulești, dans la județ de Prahova
 Păulești, dans la județ de Satu Mare
 Păulești, dans la județ de Vrancea

Villages 
 Păulești, dans la commune de Brusturi, județ de Bihor
 Păulești, dans la commune de Bulzeștii de Sus, județ de Hunedoara

Păulești, une commune du raion de Călărași

Homonymie de localités